Davidoff, puede referirse a:

 Davidoff 
 Monte Davidoff, programador de software norteamericano.
 Bozimir Davidoff
 Viajes de Davidoff